Les  () forment une sous-famille éteinte de thérapsides gorgonopsiens dont les représentants sont connus uniquement d'Afrique, ayant vécu pendant le Permien supérieur jusqu'à la fin de cette période. Certains d'entre eux font partie des plus grands gorgonopsiens connus et leurs fossiles sont communs dans le bassin du Karoo, bien qu'un possible spécimen aurait été découvert dans la formation de Moradi au Niger.

Description 
Les rubidgeinés sont de grands carnivores appartennant au groupe des gorgonopsiens. Leurs plus grandes dents sont leurs canines supérieures, en forme de lame et présentant des dentelures bien développées. Les dents placées derrière les canines sont petites et coniques, mais sont aussi fréquemment dentelées. Le remplacement des dents est rapide par rapport aux thérocéphales basaux. Les rubidgeinés peuvent être distingués des autres gorgonopsiens par l'absence d'os parasphénoïde en forme de lame et par un os prépariétal réduit ou absent. Le jugal, bien qu'étroit chez la plupart des gorgonopsiens, était souvent notablement plus large chez les rubidgeinés. Les plus grands représentant connus sont Dinogorgon et Rubidgea.

Paléobiologie 

Les rubidgeinés sont parmi les plus grands gorgonopsiens connus et les plus importants d'Afrique. Ils étaient également les plus grands prédateurs de leur environnement. Leurs canines massives et leurs dents en dents de scie indiquent qu'elles étaient adaptées à la macroprédation. 

Le toit crânien robuste et les bossages supra-orbitaux des rubidgeinés servaient probablement à protéger le crâne du stress infligé lors de la capture d'une proie ; une morphologie similaire observée chez de nombreux autres macroprédateurs fossiles, y compris les dinosaures théropodes. La présence de cette morphologie crânienne est l’une des multiples adaptations observées chez les prédateurs qui utilisent le crâne plutôt que les membres pour capturer leurs proies.

Classification et systématique

Cladogramme dans Gorgonopsia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Theriodontia
 Gorgonopsia
 Inostranceviinae

Liens externes 

Gorgonopsia
Animal du Permien
Sous-famille d'animaux préhistoriques (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1938
Taxon fossile décrit par Robert Broom